Nova Lisboa é um topónimo dado em homenagem a Lisboa, habitualmente em contexto colonial. Duas cidades usaram este nome:

 Actual Huambo, bem como a província do mesmo nome, em Angola, entre 1928 e 1975,
 Actual Fortaleza, capital do estado do Ceará, meses antes de sua invasão pelos holandeses, durante o domínio português.

Pode referir-se também à um movimento musical português formado por uma comunidade de músicos residentes em Lisboa com sonoridades de inspiração africana - ver Nova Lisboa (movimento musical). 
Desambiguação
Desambiguações de topônimos